Скутеллоза́вр (, от  — небольшой щиток и  — ящер, ящерица) — род небольших птицетазовых динозавров из подотряда тиреофор, занимающий базальное положение в подотряде. Жили в ранней юре, примерно 200—176 миллионов лет назад. Единственный вид — Scutellosaurus lawleri. Остатки обнаружены на территории США, род и вид описаны профессором Эдвином X. Кольбертом в 1981 году.

Описание 

Сравнительно небольшой динозавр, едва достигавший в длину 1,2 метра. Длина черепа равнялась 9 см. Растительноядный скутеллозавр имел челюсти с простыми листовидными зубами, несколько похожими на зубы современной игуаны. Интересная особенность этого динозавра состоит в наличии плоских маленьких щитков, растущих из кожи динозавра. Это один из древнейших динозавров, покрытых миниатюрной бронёй. Щитки придавали ему сходство с ящерицей. Но в отличие от современной ящерицы, которая прижимает брюхо к земле при беге, двигая лапками по бокам от тела, скутеллозавр передвигался на ногах так, как это делают млекопитающие. Он мог отрывать передние конечности от земли и бежать только на двух задних, используя хвост в качестве балансира. Прижимаясь к земле, скутеллозавр демонстрировал хищнику лишь колючую спину.

История открытия 
Первые останки скутеллозавра, которые представляют собой почти полный скелет, были найдены в формации Кайента в Аризоне Дугласом Лоулером в 1971 году. Лоулер, бывший тогда аспирантом Калифорнийского университета в Беркли, передал останки американскому палеонтологу Эдвину Х. Кольберту в Музей Северной Аризоны во Флагстаффе. В 1981 году Кольберт описал останки (собранные полевой группой Гарвардского университета в 1977 году) вместе со вторым экземпляром как Scutellosaurus lawleri . Остатки шести дополнительных образцов были обнаружены в других местах Кайента в Аризоне в 1983 году американским палеонтологом Джеймсом М. Кларком.

Колберт описал новую находку и сделал вывод, что Scutellosaurus lawleri был тесно связан с Lesothosaurus diagnosticus, базальным птицетазовым динозавром, и поместил его в семье Fabrosauridae; однако скутеллозавры обладали щитками, а фаброзавры нет. Наличие щитков и других особенностей скелета, таких как изгиб и форма нижней челюсти, продемонстрировало, что скутеллозавр более тесно связан со стегозаврами и анкилозаврами подотряда Thyreophora. Большинство авторитетных исследователей признают скутеллозавра самым примитивным из известных представителей Thyreophora. Таким образом, данный род предоставляет уникальную информацию о ранней эволюции этой группы и о переходе от бегающих мелких травоядных к крупным ходячим четвероногим формам.

Филогения 
Место скутеллозавра в генеалогическом древе согласно исследованию 2011 года показывает следующая кладограмма:

Палеоэкология 
Скутеллозавр известен из формации Кайента, которая включает северную часть штата Аризона, часть юга-востока Юты, западный Колорадо и северо-западный Нью-Мексико. Формация относится к раннеюрской эпохе, примерно ко времени через 5-15 миллионов лет после массового вымирания в конце триаса, которое привело к потере примерно трех четвертей жизни на Земле, включая большинство крупных рептилий, которые конкурировали за ресурсы с ранними динозавры. На протяжении позднего триаса и ранней юры Североамериканская тектоническая плита двигалась на север из субтропического в засушливый климатический пояс, таким образом формации Кайента находилась примерно на широте современных Коста-Рики и северной Мексики. Среда, в которой образовалась формация Кайента, была сезонно сухой, с песчаными дюнами. В те времена регион был обилен оазисами рек, озёр и ручьёв обсаженными хвойными деревьями. Вулканическая активность осаждала пепел и мелкозернистые частицы в этом районе. Помимо скутеллозавра в данной фармации был найден травоядный динозавр Sarahsaurus. Эти травоядные животные жили рядом с такими хищными динозаврами как дилофозавр и Megapnosaurus. Наиболее распространенным животными, встречающимся в формации Кайента, является ранняя черепаха Kayentachelys, которые плавали вместе с сильно чешуйчатыми ​​костистыми рыбами, пресноводными латимериями и двоякодышащими рыбами. Ранними родственниками млекопитающих были тритилодонтиды, похожие на бобров, и морганукодонтиды, похожие на крыс.

Примечания 

Птицетазовые
Монотипические роды архозавров
Динозавры Северной Америки
Динозавры юрского периода
Фоссилии, описанные в 1981 году